Justa (desporto) - desporto de origem medieval
 Justa Grata Honória - irmã do imperador Valentiniano III

Outros 
 Justa causa - do direito trabalhista
 Saia Justa - programa exibido no canal GNT

Ver também

Desambiguação